Борис Валентинович Битюко́в (25 апреля 1921, Орёл, РСФСР — 15 января 2002, Москва, Россия) — советский киноактёр. Лауреат Сталинской премии второй степени (1951).

Биография 
 
Борис Валентинович Битюков родился 25 апреля 1921 года в Орле. В 1937—1938 годах был актёром вспомогательного состава труппы Камерного театра у А. Я. Таирова. В 1939 году учился в Московском гидромелиоративном институте. В 1939—1945 годах служил в РККА. Участник Великой Отечественной войны, старшина, дважды ранен. В 1946—1991 годах в Театре-студии киноактёра. 

Не имея специального образования, сыскал огромную популярность у кинозрителей. Играл роли современников — положительных героев, отличающихся скромностью, мужеством и простотой. Ушёл из кино в связи с болезнью глаз. Дочь — Ольга Битюкова — советская и российская актриса театра и кино.

Скончался 15 января 2002 года. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Фильмография 

 1948 — Молодая гвардия — Иван Александрович Земнухов
 1950 — Жуковский — Сергей Сергеевич Неждановский
 1950 — Кавалер Золотой Звезды — Виктор Грачёв
 1953 — Случай в тайге — Андрей Павлович Сазонов, учёный-зоолог
 1953 — Чук и Гек — геолог (нет в титрах)
 1954 — Большая семья — Константин Ильич Журбин
 1955 — В квадрате 45 — майор контрразведки Борис Валентинович Яковлев
 1955 — Дорога — дирижёр и скрипач
 1955 — Мать — рабочий-подпольщик
 1956 — Дело № 306 — капитан милиции Михаил Дмитриевич Мозарин
 1957 — Рыбаки Арала — поручик Григорий Бутаков и инженер Александр Бутаков
 1957 — Неповторимая весна — офицер КПП
 1959 — Жажда — капитан-лейтенант Алексеенко
 1960 — Месть
 1960 — Ровесник века
 1960 — Яша Топорков
 1961 — Друг мой, Колька! — учитель (нет в титрах)
 1962 — Улица младшего сына — Александр Фёдорович Зябрев
 1962 — Маленькие мечтатели
 1963 — Именем революции — Малинин
 1963 — Короткое лето в горах — Селивон
 1963 — Я шагаю по Москве — Петрович
 1964 — До свидания, мальчики! — врач (нет в титрах)
 1964 — Живые и мёртвые — полковник
 1965 — Чрезвычайное поручение — прапорщик Щекутьев
 1965 — Три времени года
 1966 — Сказка о царе Салтане — корабельщик и боярин
 1966 — По тонкому льду — капитан Решетов
 1967 — Доктор Вера — эпизод
 1967 — Железный поток — красный командир (нет в титрах)
 1967 — Сергей Лазо
 1967 — Таинственный монах — белый офицер (нет в титрах)
 1969 — Взрыв после полуночи — прапорщик 1969 — Главный свидетель
 1970 — Выстрел на границе — полковник Козырев 1970 — На дальней точке — подполковник Шорохов 1971 — Лето рядового Дедова — майор 1971 — Синее небо — отец Нины Беловой 1972 — Бой после победы — немецкий офицер (нет в титрах)
 1972 — Пётр Рябинкин
 1973 — За час до рассвета — поручик Котиков 1973 — И на Тихом океане… — белогвардейский офицер 1973 — Калина красная — гость на «празднике жизни» (нет в титрах)
 1973 — Последний подвиг Камо — эмигрант-белогвардеец (нет в титрах)
 1973 — Человек в штатском
 1973—1983 — Вечный зов — Савчук 1974 — Единственная дорога — Альтенбауэр 1974 — Небо со мной — полковник 1975 — Соло для слона с оркестром — охранник в цирке (нет в титрах)
 1976 — Повесть о неизвестном актёре — Лузанов 1976 — Приключения Нуки
 1977 — День сюрпризов (к/м)
 1977 — Свидетельство о бедности — директор часового завода 1977 — Хождение по мукам — человек в тёмных очках (4-я серия); отец Маруси (11-я серия) 1978 — Искушение
 1978 — Мальчишки — работник исполкома 1979 — Антарктическая повесть
 1981 — Они были актёрами — Ганс Францевич Фрике 1982 — Гонки по вертикали — «Шаман» 1985 — От зарплаты до зарплаты — Пётр Грубин 1986 — Мой нежно любимый детектив — член клуба холостяков (нет в титрах)
 1988 — Осень, Чертаново… — мужчина на похоронах''

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1951) — за исполнение роли Неждановского в фильме «Жуковский» (1950)

Примечания

Ссылки 

Битюковы
Персоналии:Камерный театр Таирова
Социалистический реализм
Похороненные на Востряковском кладбище